Endrikat ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Endrikat (1890–1942), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Klaus Endrikat (* 1939), deutscher Grafiker und ehemaliger Hochschullehrer